twierdzenie Vitalego o pokryciu – teoria miary,
 twierdzenie Bezikowicza o pokryciu – teoria miary,
 twierdzenie Lindelöfa o pokryciu – przestrzenie euklidesowe,
 twierdzenie Jensena o pokryciu – teoria mnogości.

Twierdzenia teorii miary
Twierdzenia teorii mnogości